

Шуйське — село, Атбасарський район, Акмолинська область

Шуйське — село, Вяземський район, Смоленська область
 Шуйське — село, районний центр, Вологодська область